Papierowy księżyc – film
 Papierowy księżyc – piosenka Haliny Frąckowiak (w 2008 r. odświeżona przez H. Frąckowiak i zespół Muchy)
 Papierowy księżyc – powieść
 Papierowy księżyc – serial